Хироюки Нака́но (, ; род. 22 января 1958, Фукуяма, Хиросима, Япония) — японский кинорежиссёр. Окончил школу в префектуре Хиросима, Университета Васэда, Школу бизнеса.

Фильмография

Клипы 
 PSY・S／Teenage
 ディー・ライト／Groove Is In the Heart (Deee-Lite / Groove Is In the Heart)
 今井美樹／PRIDE (Miki Imai / PRIDE)
 GLAY／誘惑 (GLAY / Temptation)
 BLANKEY JET CITY／ダンデライオン (BLANKEY JET CITY / Dandelion)
 サザンオールスターズ／PARADISE (Southern All Stars / PARADISE)
 Mr.Children／Everything (It’s you)
 DREAMS COME TRUE／何度でも (DREAMS COME TRUE / as many times)
 布袋寅泰／スリル、ラストシーン (Tomoyasu Hotei / thrill, last scene)
 Рёко Хиросуэ / Джинсы (яп.: 広末涼子／ジーンズ, англ: Ryoko Hirosue / Jeans)
 LITTLE / because of a dream (LITTLE / because of a dream)

Телевизионные фильмы 
 Гостиная (телесериал) (ТВ Йомори 1993; яп.: お茶の間, англ.: Living room)
 Радуга в августе (телефильм) (2006; яп.: 八月の虹, англ: Rainbow in August)

Другие работы 
 V6 Специальный DVD «each empty-DRAMA STORY CLIP-»(2007; яп.: それぞれの空 -DRAMA STORY CLIP-)
 CR Семь самураев (2008; яп.: CR七人の侍, англ.: CR Seven Samurai, фильм Акира Куросава, при учестии в качестве директора — Хироюки Накано)

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Кинорежиссёры Японии
Родившиеся 22 января
Родившиеся в 1958 году